Arques (rivier), een rivier in Frankrijk

 Arques (Aude)
 Arques (Aveyron)
 Arques (Pas-de-Calais), een stad en gemeente in het Franse departement Pas-de-Calais
 Kanton Arques, een voormalig Frans kanton
ook:
 Les Arques, Lot
 Arques-la-Bataille, Seine-Maritime